Дар'я Каленюк — українська громадська активістка та виконавча директорка київського Центру протидії корупції.
 Каленюк Олександр Миколайович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Каленюк Петро Іванович — доктор фізико-математичних наук, директор Інституту прикладної математики та фундаментальних наук Національного університету «Львівська політехніка».
 Каленюк Роман Миколайович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.